Brumanesi – abitanti di Brumano (Alzano Lombardo)
Brumanesi – abitanti di Brumano